Madrugada – gruppo musicale italiano
 Madrugada – album dei Madrugada del 1974
 Madrugada – gruppo musicale norvegese
Madrugada – album dei Madrugada del 2008
 Madrugada EP – EP dei Madrugada del 1998
 Madrugada – album di El Pasador del 1975
 Madrugada – singolo di Shorty, MC Bin Laden, Gué Pequeno e A-Wing del 2019